Evolver (álbum de 311)
Evolver (álbum de John Legend)
Evolver (filme)

Desambiguação